

Geografie 
In de Verenigde Staten:
 Tilton (Illinois), een dorp in Illinois
 Tilton (Iowa), een gehucht in Iowa
 Tilton (Kentucky), een gehucht in Kentucky
 Tilton (New Hampshire), een gemeente in New Hampshire
 Tilton Northfield, een census-designated place in New Hampshire
 Tilton (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Washington

Elders:
 Tilton (Canada), een dorp in Newfoundland en Labrador
 Tilton on the Hill, een dorp in Engeland

Personen 
 Charlene Tilton, een Amerikaanse actrice
 Martha Tilton, een Amerikaanse zangeres